Ostaci zvuka su alternativni rock sastav iz Pule kojeg je 2014. godine osnovao Ivan Kraljević. Izdali su 3 singla ("Govoriš o sebi", "Sve što želim" i "Komplikacija") i EP "Nigdje negdje gledamo" za izdavačku kuću Aquarius Records. Singlovi "Govoriš o sebi" i "Sve što želim" visoko su kotirali na top ljestvicama Radija Pule, Radija 101 i Radija Maestrala.

Članovi 
Od 2022. godine: Cristian Crevatin (bas), Toni Drandić (bubnjevi), Mihovil Lisjak (gitara) i Ivan Kraljević (vokal).

Članovi i suradnici benda od 2014. do 2022. godine bili su: Tea Tidić (bas), Pitzek Bijažić (bubnjevi), Robert Buršić (gitara), Karlo Mirković (gitara), Matija Dadić (gitara), Robert Matysiak (bas), Ognjen Jovanović (analog synth), Pepsy (prateći vokal), Nenad Črnac Črle (bubnjevi), Ivan Jović (gitara).

Srednji prst prema javi (singl, 2021.) 
Rock kritičar Dubravko Jagatić: Pjesma „Srednji prst prema javi“ grupe Ostaci zvuka nudi onu esenciju rock'n'rolla kakvu smo navikli čuti kod grupe Foo Fighters; jednostavno i moćno, energično i pitko. Na svu sreću, bez želje da kopiraju Ostaci zvuka ipak nude jedan svoj prepoznatljiv, nabrijan i energičan zvuk uz jednostavan tekst koji poziva na pjevušenje već nakon prvog slušanja. Odlični gitaristički rifovi, sjajna ritam sekcija i istaknut i jasan vokal trebali bi biti dovoljan razlog da ova pjesma postane novi rock hit 2021. godine u Hrvatskoj. 

https://ostacizvuka.bandcamp.com/releases

EP "Nigdje negdje gledamo" (2017.) 
Nakon singlova “Govoriš o sebi”, “Sve što želim” i “Komplikacija” Ostaci zvuka objavljuju debitantski EP “Nigdje negdje gledamo” za Aquarius Records. Prvo izdanje donosi ukupno pet pjesama koje potpisuje Ivan Kraljević. Album “Nigdje negdje gledamo” stvarali su: Tea Tidić (bas na „Govoriš o sebi”), Pitzek Bijažić (bubnjevi), Robert Buršić (gitara na „Govoriš o sebi” i „Petkom”), Karlo Mirković (gitara), Matija Dadić (gitara), Robert Matysiak (bas) i Ivan Kraljević (vokal i autor pjesama). U pjesmi “Sve što želim” gostovali su Ognjen Jovanović (analog synth) te Pepsy (prateći vokal). Miks potpisuje Perica Šuran (SAE Institute Ljubljana).

Pjesme: 
 Petkom 
 Govoriš o sebi
 Sve što želim
 Kritičar sustava
 Komplikacija

Recenzija albuma

Koncerti 
Ostaci zvuka su održali samo dva koncerta i to u Puli u Uljaniku - na GROZGI festivalu 5.12.2014. godine i u sklopu Velikog humanitarnog koncerta "Zagrlimo ljubav zajedno" 20.3.2015. godine.

Spotovi 
Ostaci zvuka su objavili spotove za pjesme Govoriš o sebi i Sve što želim.

 Spot za pjesmu "Govoriš o sebi"

Redatelj i scenarist: Ivan Kraljević

Snimatelj: Marko Krnjajić

Montažer: Ognjen Jovanović

Objavljen: 2014. godine

U spotu se pojavljuju: Josip Pino Ivančić, Borjan Radolović, Miroslav i Sabina Cerovac, te članovi benda: Pitzek Bijažić, Karlo Mirković, Robert Matysiak i Ivan Kraljević.  

Spot kroz simboliku prati temu pjesme. Govori o lošim međuljudskim odnosima koje neuspješno pokušavamo riješiti okrivljavajući druge, ali s naglaskom na sukobu sa samim sobom. Sniman je ljeti 2014. god. na napuštenim lokacijama u okolici Pule i Ližnjana.

 Spot za pjesmu "Sve što želim"

Redatelj: Andrej Korovljev 

Animacija: Draško Ivezić 

U spotu se pojavljuju: Pitzek Bijažić (bubnjevi), Matija Dadić (gitara), Karlo Mirković (gitara), Robert Matysiak (bas), Ivan Kraljević (vokal) 

Objavljen: 2016. godine

Spot za punk-rock ljubavnu pjesmu "Sve što želim" drugi je video uradak pulskog sastava Ostaci zvuka. Snimljen je u Zero Strasse, tajanstvenoj mreži tunela ispod Pule. Tema spota je potraga za ljubavlju, ali i potraga za samim sobom te odbacivanje omči i utega koji nas sputavaju na tom putu.

Vanjske poveznice 
Službena stranica
Stranica na Facebooku
Discogs

Pulski glazbeni sastavi